Audio (, von  ‚hören‘) steht für:
 Audio, auf den menschlichen Hörbereich Bezogenes
 Audio (Zeitschrift), seit 1978 monatlich publizierte deutschsprachige Zeitschrift für Heim-Tontechnik
 Audio (US-Zeitschrift), von 1947 bis 2000 monatlich publizierte englischsprachige Zeitschrift
 Audio, Album (1999) der Blue Man Group
 Audio, Single (2018) von LSD (Musikgruppe)

AUDIO steht für:
 Kryptowährung des Musik-Streaming-Dienstes Audius

Siehe auch:
 Liste von Audio-Fachbegriffen